Изельсберг-Штронах () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Лиенц.  . Официальный код  —  70 71 1.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Томас Чапеллер по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 местный список: 7 мест.

Примечания 

Общины Тироля